Den Namen Wetzles tragen folgende Orte:

 Wetzles (Gemeinde Raabs), Ortschaft und Katastralgemeinde von Raabs an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Wetzles (Gemeinde Weitra), Ortschaft und Katastralgemeinde von Weitra, Bezirk Gmünd, Niederösterreich

Siehe auch:
 Kleinwetzles
 Wetzlas
 Wetzlar (Begriffsklärung)